Вышгород:

Топоним

Россия 
 Вышгород-на-Яхроме — исчезнувший древнерусский город в Дмитровском районе Московской области.
 Вышгород — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Вышгород — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Вышгород — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

Польша 
 Вышгород — населённый пункт в Полоцком уезде.

Украина 
 Вышгород — город в Киевской области, административный центр Вышгородского района.

Эстония 
 Вышгород — возвышенная часть старого города в Таллине.

Прочее 
 «Вышгород» — 54-тонный артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М» 2016—2017 гг. постройки военно-морских сил Украины

См. также 
 Вышгородок — две деревни в Вышгородской волости Пыталовского района Псковской области.
 Вышегород — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Вышегор — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе.
 Вышеград — древняя крепость-замок и исторический район Праги
 Вишеград — населённые пункты в Венгрии, Болгарии, Боснии

Примечания